Rémy, auch Rémi, ist ein männlicher französischer Vorname und ein Familienname. Im angelsächsischen Raum wird der Vorname ohne accent aigu Remi oder Remy zumeist in männlicher Form, manchmal aber auch als weiblicher Vorname benutzt.

Herkunft und Bedeutung 
Etymologisch gibt es zwei unterschiedliche Deutungen:
Einerseits stamme der Name von den keltischen Bewohnern der Region um die heutige Stadt Reims, den Remern (lat. Remi), ab.

Andererseits sei der Name als Variante von Remigius, von lateinisch remigis, „dem Ruderer“, entsprungen.

Namensträger

Vorname 

Rémy, Rémi
 Rémi Brague (* 1947), französischer Philosoph mit den Schwerpunkten Religionsphilosophie, arabische und mittelalterliche Philosophie
 Rémi Brodard (1927–2015), Schweizer Politiker (CVP)
 Rémy Cabella (* 1990), französischer Fußballspieler
 Rémi Charmasson (* 1961), französischer Jazzmusiker
 Rémy Chauvin (1913–2009), französischer Biologe und Entomologe
 Rémi Cusin (* 1986), französischer Radsportler
 Rémi Desbonnet (* 1992), französischer Handballspieler
 Rémy Dumoncel (1888–1945), französischer Verleger und Bürgermeister, in der Résistance tätig
 Rémy-Isidore Exelmans (1775–1852), Marschall von Frankreich
 Louis Remy de la Fosse (um 1659 – 1726), französischer Architekt
 Rémi Gaillard (* 1975), französischer Comedian und Internetberühmtheit
 Rémi Garde (* 1966), französischer Fußballtrainer und ehemaliger -spieler
 Rémy Girard (* 1950), kanadischer Schauspieler
 Rémy de Gourmont (1858–1915), französischer Schriftsteller
 Rémy Di Grégorio (* 1985), französischer Radrennfahrer
 Rémy Julienne (1930–2021), französischer Stuntman
 Rémi Martin (* 1965), französischer Schauspieler
 Rémi Ochlik (1983–2012), französischer Fotograf
 Rémy Pagani (* 1954), Schweizer Politiker und Stadtpräsident von Genf 2012–2013
 Rémy Riou (* 1987), französischer Fußballspieler
 Rémy Vogel (1960–2016), französischer Fußballspieler
 Rémi Willemet (1735–1807), französischer Botaniker
 Rémy Zaugg (1943–2005), Schweizer Architekt

Remy, Remi
 Remy Auberjonois (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Remi Broadway (* 1978), australischer Schauspieler
 Remi Elie (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Remy Filipovitch (1946–2018), litauischer Jazzmusiker (Saxophone, Flöte, Klarinette, Komposition)
 Remy LaCroix (* 1988), amerikanische Pornodarstellerin
 Remy A. Presas (1936–2001), philippinischer Kampfsportler
 Remy Reijnierse (* 1961), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Remy Sandoy (* 1992), neuseeländischer Eishockeyspieler

Familienname (Remy und Rémy) 

 Adolf Remy (* 1935), deutscher Fußballtrainer
 Albert Rémy (1915–1967), französischer Schauspieler
 Alfred Remy (1870–1937), amerikanischer Musikschriftsteller deutscher Herkunft
 August Remy (1800–1872), deutscher Maler
 Caroline Rémy de Guebhard (1855–1929), französische Sozialistin, Journalistin und Feministin
 Daniel de Rémy de Courcelle (1626–1698), französischer Gouverneur der Kolonie Neufrankreich
 Dietmar Remy (* 1965), deutscher Historiker
 Dietrich Remy (1918–2007), deutscher Internist
 Esprit Alexandre Remy, französischer botanischer Schriftsteller (publ. 1858)
 Ferdinand Remy (1788–1848), deutscher Kommerzienrat und Eisenwerkbesitzer
 Fritz Remy (1879–1961), deutscher Politiker (SPD)
 Georges Prosper Rémi (1907–1983), belgischer Comic-Autor und -Zeichner, siehe Hergé
 Heinrich Remy (1890–1974), Professor für Anorganische Chemie Universität Hamburg, Lehrbuchautor
 Heinrich Wilhelm Remy (1733–1779), Gräfl. Wied’scher Kammerrat und Kurtrier’scher Bergrat
 Hélène Rémy (* 1932), französische Schauspielerin
 Ida Friederike Remy (1847–1879), erste Ehefrau des Juristen und Diplomaten Heinrich Ernst Göring
 Jacques-Joseph Remy (1811–1859), Schweizer Politiker
 Jean Le Fèvre de Saint-Remy († 1468), französischer Chronist
 Jeanne de Saint-Rémy (1756–1791), französische Adlige und Drahtzieherin der „Halsbandaffäre“
 Johannes Remy (1713–1778), deutscher Stahlpionier
 Jörg Remy (* 1964), deutscher Gitarrist
 Joseph Remy (1857–1936), Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Wattwiller
 Jules Rémy (1826–1893), französischer Forschungsreisender und Botaniker
 Karl Remy (1883–1951), deutscher Ingenieur und Reichsbahndirektionspräsident
 Lennard Remy (* 1981), Fußballspieler aus Dominica
 Loïc Rémy (* 1987), französischer Fußballspieler
 Ludger Rémy (1949–2017), deutscher Dirigent und Musikforscher
 Ludwig Gabriel von Remy (1776–1851), Architekt
 Marie Remy (1829–1915), deutsche Malerin
 Maurice Rémy (1912–2000), Schweizer Psychiater und Hochschullehrer
 Maurice Philip Remy (* 1962), deutscher Produzent, Autor und Regisseur
 Maxime Remy (* 1984), französischer Skispringer
 Nicolas Rémy (1530–1612), herzoglich-lothringischer Geheimrat und Oberrichter

 Paul Remy (1919–1979), belgischer Romanist, Provenzalist und Mediävist
 Peter Jacob Remy (1800–1883), deutscher Unternehmer, MdL Nassau
 Pierre-Jean Rémy (1937–2010), französischer Diplomat und Schriftsteller
 Raoul Rémy (1919–2002), französischer Radrennfahrer
 Richard Remy (1859–1919), deutscher Bergwerksdirektor, Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Sébastien Rémy (* 1974), luxemburgischer Fußballspieler
 Sigurd Remy (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Theodor Remy (1868–1946), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Tony Remy (* 1962), britischer Jazzgitarrist
 Ulrik Remy (* 1949), deutscher Liedermacher
 Volker Remy (1960–2014), deutscher Autor, Texter und Kommunikationsberater
 W. A. Rémy (1831–1898), österreichischer Komponist und Musiklehrer
 Wilhelm Remy (1702–1761), deutscher Kaufmann und Montanunternehmer
 William Rémy (* 1991), französischer Fußballspieler
 Winfried Remy (1924–1995), deutscher Geologe und Paläobotaniker

Künstlername 
 Remy Ma (* 1980), eigtl. Reminisce Smith, US-amerikanische Rapperin

Sonstiges 
 Rémy Martin, französische Cognacmarke
 Rémy Cointreau, französischer Spirituosenhersteller
 Remy (Oise), Gemeinde in Frankreich
 Rémy (Pas-de-Calais), Gemeinde in Frankreich

Literatur 
 Ilse Müller, Günther Schweizer, Peter Werth: Die Familie Remy. Kannenbäcker und Unternehmer – Eine genealogische Bestandsaufnahme. Tübingen 2009.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname